Norra Åsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Åsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (20,5 ha)
Norra Åsjön, Uppland, sjö i Tierps kommun,  (1,84 km²)

Se även
Åsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn